Маркус Клаузер (; 4 апреля 1958) — швейцарский шахматист, международный мастер (2004). Тренер ФИДЕ (2020).

Чемпион Швейцарии 1986 года.

В составе национальной сборной участник 2-го командного чемпионата мира среди молодёжи до 26 лет (1980) в г. Мехико (играл на 2-й запасной доске, команда заняла 13-е место).

По состоянию на апрель 2021 года занимал 16-ю позицию в рейтинг-листе активных швейцарских шахматистов и 19-е место среди всех шахматистов Швейцарии.

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Выступления Маркуса Клаузера в командных чемпионатах мира среди молодёжи до 26 лет

Шахматисты Швейцарии